Uhtred, Uthred ou Uchtred est un nom anglo-saxon notamment porté par :
 Uhtred (fl. 942), évêque de Lindisfarne ;
 Uchtred le Hardi (mort en 1016), ealdorman de Northumbrie ;
 Uthred (mort en 1148), évêque de Llandaff ;
 Uhtred de Galloway (mort en 1174), seigneur de Galloway ;
 Uthred de Boldon (mort en 1397), théologien anglais.

C'est également le nom d'un personnage de fiction :
 Uhtred de Bebbanburg, protagoniste de la série de livres Les Histoires saxonnes et de la série télévisée The Last Kingdom.